Пеццаце () — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 1600 человек, плотность населения составляет 76 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 25061. Телефонный код — 030.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта